Baudin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Baudin
 Charles Baudin
 Nicolas Baudin
 Pierre Baudin
 Tobias Baudin

Franska efternamn